

Localidades

Saint-Gorgon (Morbihan)
Saint-Gorgon (Vosges)
Ou ainda:
Saint-Gorgon-Main

Veja também
Saint-Gourgon
Saint-Gourson

Desambiguações de topônimos